Le Duden, un dictionnaire de langue allemande.
 Konrad Duden (1829 - 1911), l'auteur allemand du dictionnaire.
 Le Parc Duden, un parc bruxellois.